Аккомода́ция (от  — приспособление, приноровление):
 Аккомодация в биологии — способность к адаптации, чаще всего имеется в виду способность глаз менять фокусное расстояние за счёт сокращения и расслабления цилиарной мышцы.
 Аккомодация в языкознании (в фонетике).
 Аккомодация в психологии — это приспособление функций организма к специфике объектов.
 Аккомодация (физиология) — это приспособление (мембраны) к току с медленной крутизной нарастания, при снижении крутизны до некоторого минимального уровня («минимальный градиент» или «критический наклон») потенциал действия не возникает.